Кордицепс однобокий () — вид грибов, паразитирующих на муравьях-древоточцах вида Camponotus leonardi. Обнаружен в 1859 году британским натуралистом Альфредом Уоллесом. Распространён в тропических лесах.

Описание 
Особенность этого гриба в том, что он изменяет поведение организма-хозяина, проявляя так называемую адаптивную манипуляцию паразита. Через 2−3 недели после попадания гриба в организм заражённый муравей уходит из колонии, забирается на высоту около 30 см северной части растения и закрепляется на листе, впиваясь челюстями в жилку — грибы тем самым обеспечивают себе наилучшее положение для распространения спор. После смерти муравья гриб прорастает сквозь всё его тело, а из головы вырастает красно-коричневое плодовое тело. Умершие муравьи продолжают распространять споры гриба, а кутикула муравья становится как бы защитным футляром для паразита. Причём гриб вырастает в два раза больше, чем длина муравья, после чего приступает к половому размножению. Для такого манипулирования поведением кордицепс однобокий образует внутри тела муравья сложную клеточную сеть, которая оплетает все внутренние органы и на химическом уровне контролирует каждый уголок его организма, но при этом, что интересно, не проникает в центральную нервную систему хозяина.

Паразитические грибки этого вида ещё 48 млн лет назад управляли поведением муравьёв, о чём говорит окаменелость, найденная на территории немецкого карьера Мессель.

Влияние на культуру 

 Фильм «Кольская сверхглубокая»
 В серии компьютерных игр The Last of Us и телесериале по ним мутировавший кордицепс поражает людей, превращая их в некое подобие зомби.
 Компьютерная игра Limbo
 Фильм «Из тьмы»
 Фильм «Новая эра Z»
 В телесериале «Гримм» (сезон 3, эпизод 3 «Блюдо, которое лучше подавать холодным») свинорылы использовали гриб «чёрная тоска», который убивает потрошителей аналогично тому, как кордицепс однобокий убивает муравьёв.

См. также 
 Glyptapanteles
 Боверия Басси
 Токсоплазма

Примечания

Литература 
 Макаров В. Зомбирующий гриб оказался куда опаснее, чем считали учёные: абсолютный паразит // Популярная механика, 10.11.2017
 

Гипокрейные
Паразиты муравьёв
Энтомопатогенные грибы